Comitatul Rusk sau Rusk County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Rusk County, Texas
 Rusk County, Wisconsin